Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Nydahl che ha battuto in finale Davide Sanguinetti 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Marcello Craca (primo turno)
 Tomas Nydahl (Campione)
 Davide Sanguinetti (finale)
 Lars Jonsson (primo turno)

 Roberto Jabali (secondo turno)
 Geoff Grant (quarti di finale)
 Davide Scala (secondo turno)
 Mark Merklein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1997